Touroperator tworzy i promuje swój własny produkt turystyczny w postaci gotowego pakietu usług.

Może to być zorganizowany pobyt turystyczny, wycieczka, pielgrzymka, wyjazd na szkolenie lub konferencję.

Touroperator łączy usługi różnych dostawców w celu sprzedaży ich swojemu klientowi. Standardowy pakiet turystyczny może obejmować przelot, przejazd z lotniska do hotelu, pobyt w hotelu, opiekę rezydenta i ubezpieczenie.

W pracy touroperatora można wyróżnić cztery elementy składowe:
 Określenie idei produktu – pomysł, który jest własnością touroperatora
 Przygotowanie produktu – realizacja idei
 Kreowanie produktów w świadomości nabywców
 Zapewnienie możliwie szerokiej sieci dystrybucji.

W Polsce, w ustawie z 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych, touroperator określany był mianem organizatora turystyki. To samo dotyczy ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.

Przypisy 

Turystyka